Единый демократический отечественный фронт КНДР (ЕДОФ, ) — коалиция патриотических партий и общественно-политических организаций, объединяющая все партии и общественные организации КНДР.

Единый демократический отечественный фронт был создан 22 июля 1946 года. Инициатором его создания выступило командование советских войск в Северной Корее.

На Учредительном съезд ЕДОФ, прошедшем в Пхеньяне 25—28 июня 1949 года, было представлено свыше 70 политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи. «Руководящая и направляющая сила» ЕДОФ — Трудовая партия Кореи. В период Корейской войны 1950—53 годов ЕДОФ выступал против «агрессии иностранных войск под эгидой ООН», в защиту КНДР.

В программе ЕДОФ отражены задачи «антиимпериалистической национально-освободительной революции». Фронт выступает за вывод американских войск из Южной Кореи, мирное объединение страны, осуществление социально-экономических преобразований. Фронт являлся инициатором ряда проектов объединения Кореи.

На сегодняшний день ЕДОФ объединяет все политические партии страны (Трудовая партия Кореи, Социал-демократическая партия Кореи, Партия молодых друзей небесного пути), общественные организации и творческие союзы (Социалистический союз патриотической молодёжи, Союз демократических женщин Кореи, корейский Красный крест). Задачи ЕДОФ — независимо от профессии, пола, вероисповедания и партийной принадлежности крепко сплачивать вокруг великого руководителя Ким Чен Ира на основе рабоче-крестьянского союза все патриотические, демократические силы, которые стремятся к свободе и независимости Родины, активно защищать и широко пропагандировать намеченную им революционную линию и курс на самостоятельное и мирное объединение страны, активно организовать и мобилизовать широкие массы на общенациональную борьбу за претворение их в жизнь.

Примечания

Литература 
 
 «Нэнара». Политика Кореи

Организации КНДР